Ossian steht für:

 Ossian, der angebliche Autor von altgälischen Gesängen und Epen aus der keltischen Mythologie
 Ossian (Person), der angebliche Autor und Erzähler der Gesänge und Epen Ossians, die der schottische Dichter James Macpherson verfasste
 Loch Ossian, ein See in den schottischen Highlands
 Ossian (Indiana), eine Stadt in Indiana/USA
 Ossian (Iowa), eine Stadt in Iowa/USA
 Ossian (New York), eine Stadt im Bundesstaat New York/USA
 Ossian (Band), eine schottische Band der 1970er und 1980er Jahre
 Ossian (Name), ein englischer Vorname
 Ossian (Pferd), ein britisches Vollblut-Rennpferd